
Termin -{IAPP}- ima više značenja.

 Amilin, peptidni hormon
 Protokol inter-pristupne tačke (), IEEE 802.11F